19 je lahko:
 19 - število
 19 - leto n. št.
 19 pr. n. št. - leto pr. n. št.
 19. polk
 19. brigada
 19. divizija
 19. korpus
 19. armada
 19. armadna skupina
 19 Fortuna - asteroid
 I-19 - japonska podmornica druge svetovne vojne
 U-19 - nemška podmornica prve svetovne vojne
 U-19 - nemška podmornica druge svetovne vojne
 U-19 - nemška podmornica Bundesmarine
 UB-19 - nemška obalna podmornica prve svetovne vojne
 UC-19 - nemška podmornica minopolagalka prve svetovne vojne
 19. januar
 19. februar
 19. marec
 19. april
 19. maj
 19. junij
 19. julij
 19. avgust
 19. september
 19. oktober
 19. november
 19. december
 M19